

Patronyme 

 Jamal Jarrah (né en 1956), homme politique libanais ;
 Nouri al-Jarrah (né en 1956), poète syrien ;
 Rami Jarrah (né en 1984), militant politique syrien ;
 Ziad Jarrah (1975-2001), terroriste libanais de l'attaque du 11 septembre.

Personnage fictif 
 Sayid Jarrah, personnage fictif du feuilleton télévisé Lost : Les Disparus.

Autre 
 Jarrah, nom donné à l'arbre Eucalyptus marginata.